Стаха́новец 

 Стахановец — последователь стахановского движения.
 Стахановец — хутор в Среднеахтубинском районе Волгоградской области России.
 «Стахановец» — название футбольных клубов.
 «Стахановец» — планёр.
 «Стахановцы» — российская трэш-метал-группа.

См. также